Bondarenko ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bondarenko (1922–2010), sowjetischer Diplomat
 Alexei Petrowitsch Bondarenko (* 1978), russischer Turner
 Aljona Bondarenko (* 1984), ukrainische Tennisspielerin
 Andrej Bondarenko (* 1987), ukrainischer Opernsänger (Bassbariton) 
 Bohdan Bondarenko (* 1989), ukrainischer Hochspringer
 Dmytro Bondarenko (* 1936), sowjetischer Weitspringer
 Filip Semjonowitsch Bondarenko (1905–1993), ukrainischer Schachkomponist

 Ilja Jewgrafowitsch Bondarenko (1870–1947), russisch-sowjetischer Architekt und Restaurator
 Kateryna Bondarenko (* 1986), ukrainische Tennisspielerin, siehe Kateryna Wolodko
 Marija Bondarenko (* 2003), russische Tennisspielerin
 Mychajlo Bondarenko (1903–1938), ukrainisch-sowjetischer Politiker
 Natalija Nikolajewna Bondarenko (* 1978), weißrussische Kanutin
	
 Olena Bondarenko (* 1974), ukrainische Journalistin und Politikerin
 Olga Petrowna Bondarenko (* 1960), russische Langstreckenläuferin
 Pawel Iwanowitsch Bondarenko (1917–1992), sowjetisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Stanislaw Bondarenko (* 1987), ukrainischer Judoka
 Switlana Bondarenko (* 1971), ukrainische Schwimmerin
 Walentin Wassiljewitsch Bondarenko (1937–1961), sowjetischer Kosmonautenanwärter der ersten Kosmonautengruppe
 Walerija Bondarenko (* 1982), ukrainische Tennisspielerin